Большой Орден «Мугунхва» () — высшая государственная награда Республики Корея.

«Мугунхва» — это цветок гибискуса (лат. Hibiscus), в переводе с корейского также означает «вечно цветущая роза», другое название — «китайская роза».

Является государственным символом Республики Корея, изображается на атрибутах государственной власти.

Орденом награждаются: президент Республики Корея и его супруга, главы зарубежных государств и правительств и их супруги. При этом Большой Орден «Мугунхва» для награждения граждан Республики Корея имеет золотой цвет, для иностранных граждан — серебряный.

Согласно статусу, Большим Орденом «Мугунхва» награждаются лица, внесшие «выдающийся вклад в дело укрепления и развития государства, обеспечения мира и процветания народов».

Награда учреждена 13 августа 1949 года. В 1967 и 1973 годах в статут ордена вносились изменения. С момента её учреждения было награждено всего 117 человек, главным образом, президенты и премьер-министры зарубежных государств, в том числе, Франции, Великобритании, Бразилии, Малайзии, Мексики, Филиппин, с которыми Республика Корея имеет особо тесные, дружественные отношения.

Инсигнии 

Инсигнии ордена состоят из знака на цепи, знака на широкой чрезплечной ленте, нагрудной звезды. К орденским инсигниям также относится символ ордена — петличная розетка, выполненная в виде центрального элемента знака ордена.

Ссылки 
 Republic of Korea’s Award System

М
М